Vanette steht für: 
 Datsun Vanette, Automodell der Marke Datsun
 Nissan Vanette Largo, Automodell der Marke Nissan